Luise zu Stolberg-Gedern ist der Name folgender Personen:

* Luise zu Stolberg-Gedern (1752–1824), deutsche Ehefrau von Charles Edward Stuart
 Luise zu Stolberg-Gedern (1764–1834), deutsche Ehefrau von Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg